Regno Unito
 Grantham – cittadina del Lincolnshire
 Stati Uniti d'America
 Grantham – città della Contea di Sullivan, New Hampshire
 Grantham – villaggio non incorporato della Contea di Cumberland, Pennsylvania